Демиденко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Демиденко, Аркадий Фёдорович (1950—2005) — премьер-министр Крыма (1996—1997).
 
 Демиденко, Виталий Александрович (род. 1978) — российский музыкант.
 Демиденко, Евгений Сергеевич (род. 1987) — украинский футболист
 Демиденко, Ефросиния Афанасьевна (1916—1995) — колхозница, доярка колхоза «Колос» Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Демиденко, Иван Митрофанович (1921—1943) — советский военнослужащий, руководитель подпольной комсомольско-молодёжной группы.
 Демиденко, Иван Саввич (1921—1981) — Герой Советского Союза.
 Демиденко, Михаил Ефремович (1904—1989) — советский партийный и государственный деятель, председатель Омского облисполкома.
 Демиденко, Николай Анатольевич (род. 1955) — российский и британский пианист.
 Демиденко, Николай Иванович (1896—1934) — деятель советских спецслужб.
 Демиденко, Светлана Геннадьевна (род. 1976) — чемпионка мира по горному бегу.
 Демиденко, Тит Трофимович (1891—1959) — украинский советский учёный-растениевод.